Lames de fond témoigne de la tournée 2003 de Lofofora à la suite de la sortie de son quatrième album studio Le fond et la forme. 

Les concerts des  et  à la Cigale (Paris) sont repris en CD et en DVD.

Titres

DVD - Live 

 Le fond et la forme
 Série Z
 Holiday in France
 Les gens
 Macho blues
 Justice pour tous
 Auto-pilote
 Ici ou ailleurs
 Comme à la guerre
 L'œuf
 Alarme citoyens
 Envie de tuer
 Psaume CAC 40
 Weedo
 Carapace
 Vive le feu
 Bonus : Clips ; photographies ; vidéos sur la route (tournée 2003).

CD - Live 

 Le fond et la forme
 Série Z
 Holiday in France
 Les gens
 Macho blues
 Justice pour tous
 Histoire naturelle
 Auto-pilote
 Ici ou ailleurs
 Comme à la guerre
 L'œuf
 Alarme citoyens
 Envie de tuer
 Psaume CAC 40
 Weedo
 Carapace
 Vive le feu

Album de Lofofora
Album publié par Play It Again, Sam
Album musical sorti en 2004